Trochon peut faire référence à :

Patronyme 
Trochon est un nom de famille français notamment porté par :

 André Trochon (mort en 1725), comédien français ;
  (né en 1956), musicien et compositeur uruguayen.

Monument 
 Maison Trochon, hôtel particulier français situé à Nantes.

Notes et références 

Patronyme normand